Văcarea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Văcarea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Văcarea (Gorj), Dorf im Kreis Gorj